Екватор  се може односити на:
  Екватор- полутар 
  Небески екватор  
  Магнетски екватор  
  Термички екватор